The Dragnet – film del 1916 diretto da Frank Beal
 La retata (The Dragnet) – film del 1928 diretto da Josef von Sternberg